Глеб Ива́нович Соколо́в (16 декабря 1924, Армавир, СССР — 27 ноября 2000, Москва, Россия) — советский и российский искусствовед, историк античного искусства. Доктор искусствоведения, профессор.

Биография  
Родился в Армавире (отец Иван Петрович, — юрист; мать, Мария Николаевна, — врач). После окончания средней школы поступил в военное училище, в звании младшего лейтенанта отправился на фронт в 4-ю воздушную армию. Участвовал в боевых действиях на Таманском полуострове в районе Керчи, затем на Белорусском фронте и в Польше. По итогам войны награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

В 1948 г. поступил на искусствоведческое отделение истфака МГУ. Окончил с отличием, после чего 10 лет работал в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Впоследствии Глеб Иванович настоятельно советовал своим студентам посещать этот музей. Работал в археологических экспедициях, с 1949 года участвовал в раскопках на территории Боспорского царства, изучал материалы в музеях Крыма. Итогом этих полевых сезонов стали книги: «Античное Причерноморье (1973); «Искусство Боспорского царства (1999) и «Ольвия и Херсонес» (1999). Соколова занимали греческие города-государства как культурное явление.

В 1964 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему «Скульптурный портрет времени Антонинов в музеях СССР», начинает работать в МГУ на кафедре истории искусств.

Профессор кафедры зарубежного искусства исторического факультета (1999). В Московском университете читал курсы лекций: «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима»; спецкурс «Искусство Северного Причерноморья»; вел семинар и спецсеминар по искусству Античности. 

В 1990 году становится доктором искусствоведения (тема докторской диссертации — «Искусство Древнего Рима и римский скульптурный портрет III в.»).

Сын — пианист и композитор Иван Соколов.

Научные труды

Монографии 

 Мирон. Поликлет. Альбом. М., 1962.
 Античная скульптура: Греция. Альбом. М., 1962.
 Античная скульптура: Рим. Альбом. М., 1965.
 Акрополь в Афинах М., 1968.
 Искусство Древнего Рима. М., 1971. [Очерки истории и теории изобразительных искусств]
 Дельфы М., 1972.
 Античное Причерноморье: Памятники скульптуры. Живописи и прикладного искусства. Альбом. Л., 1973.
 Искусство Древней Греции. М., 1980.
 Олимпия. М., 1980.
 Римский скульптурный портрет III в. и художественная культура того времени. М., 1983. 
 Искусство этрусков. М., 1990. [Очерки истории и теории изобразительных искусств]; М., 2002. [Большая библиотека «Слова»]
 Искусство Древней Эллады. Архитектура. Скульптура. Прикладное искусство. Книга для учащихся. М., 1996.
 Искусство Древнего Рима. Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство. Книга для учащихся. М., 1996.
 Ольвия и Херсонес (ионическое и дорическое искусство). М., 1999.
 Искусство Боспорского Царства. М., 1999.

Статьи

Ссылки 
 Биографический очерк О.Ю. Самар
 Биография на сайте Калининградского Военно-инженерного училища
 Карточка фронтовика
 Могила Г.И. Соколова на Рогожском кладбище
 Фотография, воспоминания студентов

Искусствоведы России
Историки искусства России
Антиковеды России
Антиковеды СССР
Этрускологи
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Рогожском кладбище